Агафа́нгел (,  — «добрый вестник» от  — благо, добро и  — вестник, посланец, гонец) — мужское имя греческого происхождения. В России преимущественно монашеское.

Носители, известные по имени 
 Агафангел (1769—1832) — епископ Константинопольской православной церкви, патриарх Константинопольский.

 Агафангел Армянский (V—VI века) — секретарь армянского царя Трдата, двоюродный брат Григория Просветителя, историк.
 Агафангел Вандомский (1598—1638) — миссионер, христианский мученик, блаженный католической церкви.
 Агафангел Эсфигменит (ум. 1818) — православный святой, преподобномученик.

 Агафангел (Амосов) (1841—1909) — архимандрит Русской православной церкви.
 Агафангел (Дайнеко) (род. 1975) — архиерей Русской православной церкви, епископ Норильский и Туруханский.
 Агафангел (Елевфериу) (1888—1967) — епископ греческой старостильной юрисдикции ИПЦ Греции (Матфеевский синод), архиепископ Афинский и всей Эллады.
 Агафангел (Константинидис) (1864—1935) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Эфесский.
 Агафангел (Лагувардос) (1887—1944) — монах и священник Критской православной церкви.
 Агафангел (Пашковский) (род. 1956) — бывший епископ Русской православной церкви заграницей.
 Агафангел (Преображенский) (1854—1928) — епископ Русской православной церкви, митрополит Ярославский и Ростовский, святой.
 Агафангел (Саввин) (род. 1938) — митрополит Одесский и Измаильский.
 Агафангел (Соловьёв) (1812—1876) — архиепископ Волынский и Житомирский, епископ Вятский и Слободской.
 Агафангел (Станковский) (род. 1955) — епископ Македонской православной церкви, митрополит Повардарский.
 Агафангел (Схолариос) (1818—1893) — епископ Константинопольской православной церкви.
 Агафангел (Харамантидис) (род. 1961) — епископ Элладской православной церкви, митрополит Фанариотский.
 Агафангел (Чамче) (1877—1946) — епископ Албанской православной церкви, епископ Корчинский.

Примечания 

Имена греческого происхождения
Страницы значений:Тёзки